Limnokhórion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Limnokhórion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Limnochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Limnochóri (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar